Richard Quain ist der Name folgender Personen:

* Richard Quain (Mediziner, 1800) (1800–1887), englischer Mediziner, Anatom
 Richard Quain (Mediziner, 1816) (1816–1898), irischer Mediziner